Derocrepis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Julius Weise 1886. Derocrepis ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Derocrepis